

Persone 
 Eugenia Gospodarek-Komkowska – microbiologa polacca
 Michael Gospodarek – cestista polacco
 Tadeusz Gospodarek – sociologo polacco
 Uwe Gospodarek – ex calciatore tedesco, portiere